Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2015 — двадцать третий розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном, чемпионат покинули обе самарские команды — АМК СГК и АМК СГК-2. Кроме того, Торпедо-ШААЗ опустился в Высшую лигу.

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею